Yin peut désigner :
 Yin (), le principe complémentaire du yang dans la théorie du yin et du yang,
 Yin (), la troisième branche terrestre du calendrier sexagésimal chinois,
 , un royaume éphémère de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes,
Les Monts Yin

Patronyme 

 la dynastie Yin (), plus connue sous le nom de dynastie Shang,
  (), un nom de famille chinois relativement rare,
 Yin Menglu (2002-), joueuse de badminton chinoise.
Terence Yin (1975-), acteur, chanteur et producteur chinois.
Yin Xiaoyan (1993-), karatéka chinoise.
Yin Xin (1959-), peintre chinois.

Patronyme chinois